Зелёный Курга́н — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Курган — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Зелёный Курган — посёлок в Истринском районе Московской области.
 Зелёный Курган — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Зелёный Курган — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Украина 
 Зелёный Курган — село в Антрацитовском городском совете Луганской области.